KHS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Khasab (Oman)